Keng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hsüan Keng
 Pai Chieh Keng
 Yi Li Keng